Jerzy Bielecki ist der Name folgender Personen:

* Jerzy Bielecki (Autor) (1921–2011), polnischer Autor
 Jerzy Bielecki (Politiker) (* 1969), polnischer Politiker